Rock the House es el álbum debut del dúo rapero, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Incluye los tres sencillos "Magnificent Jazzy Jeff", "Touch Of Jazz" y "Girls Ain't Nothing But Trouble".

Lista de canciones 
 "[[Girls Ain't Nothing but Trouble]]" – 4:52
 "Just One of Those Days" – 5:46
 "Rock the House" – 4:23
 "Taking It to the Top" – 5:26
 "Magnificent Jazzy Jeff" – 5:26
 "Just Rockin'" – 5:04
 "Guys Ain't Nothing but Trouble" – 4:34
 "Touch of Jazz" – 3:21
 "Don't Even Try It" – 5:28
 "Special Announcement" – 1:46

Álbumes de 1987
Álbumes de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince
Álbumes en inglés